Affaire des paris truqués peut désigner :
 affaire des paris truqués dans le football belge dans les années 2000, ou « affaire Ye » ;
 affaire des paris truqués dans le football italien en 2011, ou «  » ou « scandale du Calcioscommesse » ;
  ;
 soupçons portés sur les paris effectués sur un match de tennis de 2007, lors duquel le joueur russe Nikolay Davydenko a abandonné (il a depuis été disculpé par l'ATP) ;
  ;
 affaire des paris truqués, dans le handball français en 2012 ;
 paris truqués de la Bundesliga, autour de l'arbitre allemand Robert Hoyzer fin 2004.

Paris truqués